Анніка Бек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Барбора Штефкова.

Осеан Доден виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Лорен Девіс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 Барбора Штефкова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Coupe Banque Nationale
2016